Pistolet modèle 1786, также Pistolet modèle 1786 de Marine, или Pistolet de bord 1786 ((морской) пистолет образца 1786-го года) — французский морской кремнёвый пистолет эпохи Наполеоновских войн.

История 
В 1784 году инспектором вооружений армии и флота стал генерал-лейтенант Грибоваль. Разработанный под его руководством новый пистолет образца 1786-го года, пришёл на смену предыдущему «Modèle 1779». Он использовался на флоте вплоть до появления капсюльных образцов.

Многим типам оружия дореволюционной разработки суждено было прослужить куда дольше, чем предполагалось; так, например, кавалерийский «Modèle 1763/66», сменил более современный, но оказавшийся не вполне удовлетворительным в эксплуатации «Modèle 1777», и применялся, по крайней мере, до 1820-х годов.

Немало нареканий вызывал и позднейший «An IX», поэтому флот, в основном, продолжал использовать морской пистолет обр. 1786 года.

Некоторые его конструктивные решения, доказавшие свою надёжность (в частности, детали крепления ствола и боковая скоба) использовались при разработке созданного в 1806 году и поступившего на вооружение армии и флота пистолета «An XIII»

Варианты 
Пистолет выпускался с 1786/7 по 1806 год, известны по крайней мере три основных варианта исполнения. 
 Первый тип: кремнёвый замок образца 1770 года (замочная пластина сзади завершается "шариком"), полка из железа, ствол с небольшим раструбом). Клеймо королевской мануфактуры в Тюле. Выпущено лишь около 1500 экземпляров, отчего ныне встречается крайне редко.

 Второй тип: в 1790-92 гг выпускался с латунной полкой, крепление «капуцина» (наконечника цевья) изменено с пружинного (как у предыдущего обр.1763) на винтовое; этот же винт проходит через переднее отверстие замочной личины. Такой тип крепления сохранится вплоть до переходных моделей 1816/22. На 1-м и 2-м типе устанавливалась широкая составная предохранительная скоба, сходная с аналогичной деталью у обр.1763.

Дефицит латуни в 1792-94 гг. вынудил использовать для изготовления металлической фурнитуры медь; поэтому в коллекциях встречается оружие с заметно более красным оттенком этих частей. Пистолетов с подобной деталировкой было выпущено около 10500 экземпляров. Длина 41 см

 Третий тип: увеличен угол наклона ложа, ликвидирован раструб ствола, иная предохранительная скоба с креплением по типу будущего «An XIII». Известны пистолеты с клеймами оружейной мануфактуры Сент-Этьена, а не Тюля, возможно выпущенные для порта Тулон.

 Существовали также образцы этого пистолета (иногда относимые к четвёртому типу), выпускавшиеся в Сент-Этьене примерно в 1802-1805 годах, конструктивно весьма близкие к An XIII, отличающиеся уменьшенным до 20 см стволом и укороченной предохранительной скобой, а также замочной пластиной по образцу An IX.

 Кроме того, имеются упоминания о выпуске образцов переходных конструкций в Льеже (братьями Малерб, после 1804 года) и в Эссене; количество выпущенного оружия неизвестно.

Литература 
 Jean Boudriot. Armes à feu françaises, modèles règlementaires, 1717—1836. Paris. 1961
 Marquiset, R. ; Boudriot, Jean. Armes à feu françaises. Modèles réglementaires. 1833—1861. Chargement bouche & percussion. L’Emancipatrice, 1967
 Henri Charles Boulez. L’argus du pistolet a silex " du modele 1763—1766 au modele an XIII ". 1979 — Broché.
 Raso Maryse. Pistolets et révolvers réglementaires français de 1833 à 1892. Edition les armes d’antan. 2000. ISBN 2-9510770-2-5

Примечания

Ссылки 
 Модификации пистолета «modèle 1786» на сайте lapistole.com
 3-D модель пистолета modèle 1786

Пистолеты Франции
Историческое огнестрельное оружие